Энди Роддик — победитель соревнований.

Прошлогодний чемпион — Андре Агасси — защищал свой титул, но проиграл в четвёртом раунде.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.

  Роджер Федерер (Третий раунд)
  Энди Роддик (Титул)
  Гильермо Кориа (Финал, отказ)  Андре Агасси (Четвёртый раунд)
  Карлос Мойя (Четвертьфинал)
  Райнер Шуттлер (Второй раунд)
  Тим Хенмен (Второй раунд)
  Давид Налбандян (Отказ)
  Парадорн Шричапан (Четвёртый раунд)
  Николас Массу (Второй раунд)
  Марк Филиппуссис (Второй раунд)
  Себастьян Грожан (Четвёртый раунд)
  Шенг Схалкен (Второй раунд, дисквалификация)
  Иржи Новак (Третий раунд)
  Мартин Веркерк (Второй раунд)
  Марди Фиш (Второй раунд)
  Ллейтон Хьюитт (Третий раунд)
  Густаво Куэртен (Второй раунд)
  Томми Робредо (Четвёртый раунд)
  Агустин Кальери (Четвертьфинал)
  Фернандо Гонсалес (Полуфинал)
  Альберт Коста (Второй раунд)
  Фелисиано Лопес (Второй раунд)
  Арно Клеман (Второй раунд)
  Хуан Игнасио Чела (Третий раунд)
  Йонас Бьоркман (Третий раунд)
  Доминик Хрбаты (Третий раунд)
  Максим Мирный (Третий раунд)
  Яркко Ниеминен (Второй раунд)
  Гастон Гаудио (Второй раунд)
  Марат Сафин (Второй раунд)
  Рафаэль Надаль ''(Четвёртый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

NASDAQ-100 Open 2004